

Miasta 
 Merlin – jednostka osadnicza w USA, w stanie Oregon, w hrabstwie Josephine

Osoby 
 Alessandra Merlin – włoska narciarka alpejska;
 Barbara Merlin – włoska narciarka alpejska;
 Dino Merlin – bośniacki kompozytor;

Postacie fikcyjne 
 Merlin – czarodziej, jeden z bohaterów legendy o Królu Arturze;
 Merlin – postać z cyklu powieści fantasy Kroniki Amberu autorstwa Rogera Zelazny’ego'.

Kultura 
 Przygody Merlina (ang. Merlin) – brytyjski serial telewizyjny;
 Merlin – film z 1998 Steve’a Barrona z Samem Neillem w roli tytułowej.
 Merlin – poemat amerykańskiego poety Edwina Arlingtona Robinsona opublikowany w 1917 r.

Technika 
 AW101 Merlin – śmigłowiec;
 Rolls-Royce Merlin – silnik lotniczy wytwórni Rolls-Royce;
 Merlin 1 – silnik rakietowy firmy astronautycznej SpaceX;
 Merlin – moździerzowy przeciwpancerny pocisk samonaprowadzający.

Finanse 
 Merlin.pl – wielobranżowy sklep internetowy;
 Merlin Pickups – producent przystawek gitarowych.

Astronomia 
 (2598) Merlin – planetoida w Układzie Słonecznym.